Rempel ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Rempel (1901–1978), deutscher Prähistoriker
 Peter Rempel, österreichischer Komponist

 Shannon Rempel (* 1984), kanadische Eisschnellläuferin

Rempel ist der Ortsname von:
 Rempel (Gemeinde Türnitz), Ortsteil von Türnitz, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich